Ани́та Риззу́ти (, родилась 12 января 1971 года) — норвежская снукеристка. Жена известного норвежского снукериста Курта Мэфлина. Имеет двоих детей.

Играет в снукер на любительском уровне. В 2010 году получила приглашение для участия в квалификации к профессиональному турниру World Open 2010.

Достижения 
 Чемпионат мира IBSF по снукеру среди женщин 2006 — 1/4 финала
 Чемпионат мира по снукеру среди женщин 2003 — 1/4 финала
 Чемпионат Норвегии по снукеру среди женщин 2002 — чемпионка
 Nordic Cup Ladies 2002 — чемпионка
 Чемпионат Европы по снукеру среди женщин 2001 — 1/2 финала
 Чемпионат Норвегии по снукеру среди женщин 2000 — чемпионка

Примечания

Ссылки 
 Венди Янс и Анита Ризути сыграют в World Open 2010

Снукеристы Норвегии